Sandy Turnbull (futebolista)
 Sandy Turnbull (jogador de lacrosse)

Desambiguação